

События 

 Король Иерусалима Балдуин I потерпел поражение от Фатимидов во второй .
 Взятие Валенсии войсками Альморавидов .
 1102—1138 — король Польши Болеслав III Кривоустый (1085—1138). Племянник Болеслава II.
 Венгерско-хорватская династическая уния.
 Артукиды захватили Хасанкейф и перенесли туда свою столицу.
 Впервые упоминается город Борисов.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1102 году
 Матильда (королева Англии)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1102 году
 Микьель, Витале I
 Гуго Великий, граф Вермандуа
 Владислав I Герман
 Вальтер Жиффар, 1-й граф Бекингем
 Этьен II, граф Блуа
 Ярослав Ярополчич

См. также

Примечания